Лас Мучачас има више значења:

 Лас Мучачас (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Мучачас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику